Závod na 1500 metrů mužů na Zimních olympijských hrách 2022 se konal v hale National Speed Skating Oval v Pekingu dne 8. února 2022.

Závod vyhrál v olympijském rekordu a rekordu dráhy Nizozemec Kjeld Nuis, který obhájil prvenství z předchozích ZOH, druhý skončil jeho krajan Thomas Krol a třetí Jihokorejec Kim Min-sok. Češi v závodě nestartovali.

Rekordy 
Před závodem měly rekordy následující hodnoty:

Výsledky

Mezičasy medailistů

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky závodu na 1500 m mužů , olympics.com
  Oficiální výsledky závodu na 1500 m mužů, isuresults.eu

Muži 01500